Ballycastle est le nom de trois villes irlandaises :

 Ballycastle (comté d'Antrim), une petite ville en Irlande du Nord
 Ballycastle (comté de Down), en Irlande du Nord
 Ballycastle (comté de Mayo), un village d'Irlande